Вафуил ( — Bəṯūʾēl, «дом Божий») — упомянутый в еврейской Библии арамей, младший сын Нахора и Милки, племянник Авраама и отец Лавана и Ревекки.

Вафуилом также назван город на территории колена Симеона к западу от Мертвого моря. Некоторые ученые отождествляют его с Вефилем и Вефилем на юге Иудеи, которому Давид отдаёт часть трофеев, добытых в битве с амаликитянами.

Еврейская Библия 
Человек Вафуил появляется девять раз в девяти стихах еврейской Библии, все случаи в Книге Бытия. Сторонники документальной гипотезы часто приписывают большинство этих стихов Яхвисту а остальные — Священническому кодексу.

Вафуил Сирин жил в Падан-Араме и был потомком Фарры. Дядя Вафуила — Авраам послал своего главного слугу, Элеазара, в Падан-Арам, чтобы слуга нашел жену для своего сына Исаака. У колодца за городом Нахора, в Арам-Нахараиме, слуга встретил дочь Вафуила — Ревекку. Элеазар сказал семье Ревекки, что ему посчастливилось встретить дочь Вафуила, родственницу Авраама. Лаван и Вафуил ответили: «От Господа пришло это дело; мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго; вот Ревекка пред тобою; возьми её и пойди; пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь».

Встретив Элеазара, Ревекка «побежала и рассказала все это в дом своей матери» после чего сын и жена Вафуила сказали: «Пусть девушка останется с нами примерно дней десять», и затем они отправили дочь Вафуила и ее кормилицу вместе с слугой Авраама и его людьми. Семья Вафуила благословила Ревекку и сказала ей: «О сестра! Пусть родятся от тебя тысячи тысяч». Некоторые ученые, таким образом, предполагают, что упоминание Вафуила в  было поздним дополнением к уже существовавшей истории. Другие ученые утверждают, что эти тексты указывают на то, что Вафуил был каким-то образом недееспособен. Какие-то ученые приписывают акцент роли матери в структуре семьи. Несмотря на очевидное значение матери Ревекки в повествовании этого отрывка из Библии, ученым ещё предстоит раскрыть имя матери Ревекки. Некоторые источники указывают, что имя матери Ревекки не разглашается, потому что она не из того же племени.

Через поколение Исаак также отправил Иакова в Падан-Арам, чтобы он взял жену из числа внучек Вафуила, а не из числа хананеев.

Семейное древо

Раввинское толкование 
В Талмуде рабби Исаак назвал Вафуила нечестивым. Мидраш назвал Вафуила царём.

В Книге Яшера сыновьями Вафуила названы Сахар, Лаван и их сестра Ребекка.

В Талмуде Раб от имени рабби Рувима б. Эстробиле процитировал ответ Лавана и Вафуила слуге Авраама о том, что «Дело было постановлено Господом» как доказательство того, что Бог предназначил женщину и мужчину друг для друга в браке. Раввин Йегошуа б. Рабби Неемия во имя рабби Ханины б. Исаака сказал, что указ относительно Ревекки, который признали Лаван и Вафуил, исходил от горы Мориа.

Заметив, что в  сообщается, что на следующий день "брат Ревекки и ее мать сказали: «Пусть девушка останется с нами несколько дней»(), раввины спросили: «Где был Вафуил?» Мидраш заключил, что Вафуил хотел воспрепятствовать замужеству Ревекки, и поэтому ночью его ударили (Берешит Рабба 60:12). Раввины говорят, что слуга Авраама не открыл Исааку судьбу Вафуила.

Пересказывая эту историю, Иосиф Флавий сообщил, что Ревекка сказала слуге Авраама: «Моим отцом был Вафуил, но он мертв; и Лаван — мой брат, вместе с моей матерью заботятся обо всех наших семейных делах и является хранителем моей девственности».

Примечания

Ссылки 
 Библейские словари и энциклопедии

Арамеи
Ветхозаветные города